Аджикабул (; в 1939—2000 годах — Кази-Магомед ()) — город, административный центр Аджикабульского района Азербайджана. Аджикабул — крупный железнодорожный и автомобильный узел. Он находится на берегу одноимённого озера в восточной части Ширванской равнины, к западу от невысокой Алятской гряды. Для Аджикабула (в азербайджанском варианте — Гаджигабул) характерны очень жаркое лето и влажная мягкая зима. Вокруг преобладают полупустынные ландшафты.

Этимология 
По словам местных жителей, название происходит от слов хаджи и габул (прием), а само название означает то, что здесь с почётом принимали людей, совершивших хадж.

История 
В 1859 году на территории современного города Аджикабул уже действовала Аджи-Кабульская почтовая станция.

Село Аджикабул входило в Карасуинский район Азербайджанской ССР. Позже район упразднён, село вошло в состав Али-Байрамлинского района.

В 1934 году селу Аджикабул присвоен статус посёлка, а в 1938 году — статус города. 24 января 1939 года город получил название Кази-Магомед в честь дагестанского революционера Кязи-Магомеда Агасиева, в тот же день был образован Кази-Магомедский район с центром в городе Кази-Магомед. 4 декабря 1959 года Кази-Магомедский район ликвидирован.

13 марта 1941 года был издан приказ НКВД СССР « О строительстве железнодорожной линии от станции Аджикабул до ст. Папанино».

Согласно административному делению 1961 года город Кази-Магомед входил в Кази-Магомедский городской совет Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР, а с 4 января 1963 года Кази-Магомедский городской совет подчинён городу Али-Байрамлы.

24 апреля 1990 года образован Аджикабульский район с центром в городе Кази-Магомед.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кази-Магомедского административно-территориального округа был учреждён Кази-Магомедский муниципалитет Аджикабульского района.

5 июля 2000 года городу Кази-Магомед возвращено историческое название Аджикабул.

География 
Аджикабул расположен в Ширванской степи, недалеко от одноимённого озера.

Город расположен в 115 км от Баку, столицы Азербайджана.

Город Аджикабул — важный транспортный узел. Через город проходят дороги международного значения Баку—Товуз—Грузия, Аджикабул—Ширван—Бахрамтепе—Горадиз—Зангелан—Армения, дорога республиканского значения Аджикабул—Ширван—Сальян, железные дороги Аджикабул—Ширван, Баку—Тбилиси. Есть железнодорожная станция и оборотное вагонное депо. Через город проходят газопроводы Моздок—Кази-Магомед и Кази-Магомед—Астара.

Аджикабул находится на уровне моря.

Население 

В городе преимущественно живут азербайджанцы.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в городе составляет +14,8 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура и хозяйство 
На 1979 год в городе Кази-Магомед действовали Кази-Магомедский рыбоводный завод, вагонное депо, комбинат местной промышленности, механизированная каменоломня, машинно-мелиорационная станция, 4 десятилетних, 3 восьмилетних школы, дом культуры, клуб, 2 библиотеки, кинотеатр, 2 больницы, 2 поликлиники, 2 ясли-детских садов.

В городе расположены 9 полных средних школ, школа-лицей гуманитарных предметов, спортивная школа, шахматная школа, центр детского творчества, центр технического творчества, районный дом культуры, 2 клуба, 7 библиотек, историко-краеведческий музей, центр Гейдара Алиева, районная больница, детская поликлиника. Из промышленных предприятий в городе действуют завод керамических плит, рыбный завод, кирпичный завод и птицефабрика.

В 2019 году начато строительство Аджикабульского автомобильного завода, в котором будет начато производство автобусов Scania.

Примечания

Ссылки 
 

Города Азербайджана
Населённые пункты Аджикабульского района
Переименованные населённые пункты Азербайджана
Города, которые ранее назывались в честь людей